Any Love – singolo dei Rufus e Chaka Khan del 1979
 Any Love – singolo dei Massive Attack del 1988
 Any Love – album di Luther Vandross del 1988
 Any Love – singolo di Luther Vandross del 1988
 Any Love – singolo di Misia del 2007